Per inoculazione (dal latino «inoculare» = innestare a occhio) si può intendere:
 inoculazione in medicina: Introduzione nell'organismo di un germe patogeno mediante iniezione o scarificazione. L'inoculazione a scopo profilattico di materiale prelevato da lesioni vaiolo, metodo adoperato prima della vaccinazione jenneriana, è detta "variolizzazione"
 inoculazione in botanica: tecnica adoperata nella coltivazione artificiale dei funghi consistente nell'iniettare una porzione di micelio di prataiolo nel substrato appositamente preparato
 inoculazione in metallurgia: aggiunta di particolari sostanze a una lega allo stato di fusione, poco prima della colata, per provocare modifiche strutturali durante la solidificazione; per esempio, l'aggiunta di CaSi o altre leghe al bagno metallico in fusione prima della colata nella produzione di ghisa lamellare.